Djurgården Hockey deltog i den första säsongen av Elitserien i ishockey

Djurgården blev nedgraderade, efter tjugoåtta raka säsonger i högsta serien, till Division I med endast en poäng efter AIK.

Ordinarie säsong

Grundserien 
SM = Spelade Matcher V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Poäng = Antalet poäng

x - tog sig till slutspel, y - vann serien, e - eliminerad från slutspelsplats, r  - nerflyttad till Division 1

Matcher

Spelarstatistik

Poängliga 
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng, PIM = Utvisningsminuter

Målvaktsliga 
Not: SM = Spelade matcher, S% = Räddningsprocent, GAA = I snitt insläppta mål per match

Källor 
DIFHockey.se - Säsongen 1975/1976
Svensk ishockey - Elitserien 1975/76

Sport i Sverige 1975
Sport i Sverige 1976
Ishockeysäsongen 1975/1976 efter lag
1975/1976